Blumenau kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Blumenau, ort och kommun, Santa Catarina,

Polen 

 Kwietnik, ort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat elbląski,

Schweiz 

 Blumenau, stadsdel i Veltheim, Winterthur,

Tjeckien 

 Květná, ort, Pardubice, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar